Bima kan syfta på följande:
 Bima, stad i Indonesien
 Kabupaten Bima, regentskap i Indonesien
 Bima (vattendrag), flod i Kongo-Kinshasa